L'Open d'Australie 2012 est un tournoi de snooker comptant pour le classement de la saison 2012-2013. Il s'est déroulé du 9 au 15 juillet au Bendigo Stadium de la ville australienne de Bendigo.

Le vainqueur de l'édition précédente, l'Anglais Stuart Bingham, s'incline dès le premier tour 5-4 contre son compatriote Matthew Selt.

Barry Hawkins remporte son tout premier tournoi classé, s'imposant 9-3 sur Peter Ebdon en finale.

Dotation et points 

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (entre parenthèses dans le tableau).

Matchs de wild cards 
Les matchs de wild cards ont eu lieu le 9 juillet 2012 à Bendigo.

Tableau final

Finale

Qualifications 
La plupart des matchs de qualification se sont déroulés du 12 au 15 juin 2012 à la World Snooker Academy située à Sheffield
.

A = joueurs amateurs qualifiés par la Q-School

Century breaks

Dans le tableau final

Au cours des qualifications

Notes et références 

Open d'Australie de snooker
Snooker en 2012
Sport en Australie en 2012
Sport en juillet 2012